Grapevine (Texas)
Grapevine (fitness)
Grapevine (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1992